Edward Russell kan syfta på:

 Edward Russell (1642–1714), engelsk politiker
 Edward Russell (1782–1835), amerikansk politiker
 Edward Russell (1805–1887), engelsk politiker
 Edward Russell (1878–1925), australisk politiker
 Edward Russell, 3:e earl av Bedford (1572–1627), engelsk peer
 Edward Russell, 1:e earl av Orford (1653–1727), brittisk sjömilitär
 Edward Russell, 1:e baron Russell av Liverpool (1834–1920), brittisk journalist och politiker
 Edward Russell, 2:e baron Russell av Liverpool (1895–1981), brittisk militär, jurist och historiker
 Edward Russell, 26:e baron de Clifford (1907–1982), brittisk peer
 J. Edward Russell (1867–1953), amerikansk politiker